Кендала́ (, до 199? г. — Раздольное) — село в Талгарском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Кендалинского сельского округа. Код КАТО — 196255100.

Население 
В 1999 году население села составляло 2816 человек (1370 мужчин и 1446 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 8474 человека (4278 мужчин и 4196 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Талгарского района